La famille Restout est une dynastie d’artistes français dont est issu un grand nombre de peintres :
 Marc Restout, (1616-1684), peintre, père de dix enfants dont :
 Eustache Restout, (1655-1743), architecte, graveur et peintre ;
 Jacques Restout, (1650-1701), peintre ;
 Thomas Restout, (1671-1754), peintre ;
 Jean I Restout, (1666-1702), peintre, père de :
 Jean II Restout, (1692-1768), peintre, père de :
 Jean-Bernard Restout, (1732-1797), peintre.

 Denise Restout (1915-2004), claveciniste française.

Famille d'artistes français